Un dessiccateur peut désigner :
 un appareil servant à éliminer l'humidité ;
 un récipient cylindrique utilisé en verrerie de laboratoire servant à protéger des substances contre l'humidité ;
 un appareil servant à mesurer l’humidité contenue dans des substances.
Voir aussi dessiccation.